Kazaleto ima više značenja:
 Kazaleto (Alesandrija)
 Kazaleto (Mantova)
 Kazaleto (Vičenca)